Кругло́в () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Круглов, Аркадий Константинович (1926—1998) — советский и российский инженер, учёный.
 
 Круглов, Валерий Александрович (род. 1949) — командир спецподразделения «Вымпел» (1994—1996), генерал-майор запаса.
 Круглов, Василий Иванович (1905—1945) — Герой Советского Союза.
 Круглов, Веанир Иванович (1936—2015) — советский артист балета.
 
 
 Круглов, Вячеслав Павлович (род. 1945) — советский и российский музыкант.
 Круглов, Георгий Георгиевич (1905—1984) — латвийский и советский художник-керамист и химик.
 Круглов, Григорий Михайлович (1927—2018) — советский живописец.
 Круглов, Дмитрий Александрович (род. 1984) — эстонский футболист.
 Круглов, Евгений Анастасович (род. 1958) — российский историк-антиковед.
 Круглов, Илья Александрович (род. 2000) — российский хоккеист.
 Круглов, Лев Михайлович (1929—2011) — советский партийный и государственный деятель.
 
 Круглов, Михаил Георгиевич (1921—2004) — доктор технических наук.
 
 
 Круглов, Пётр Петрович — генерал-лейтенант
 Круглов, Роман Геннадьевич (род. 1988) — российский поэт, критик, переводчик, редактор.



См. также 
 
 
 
 Кругловский

Примечания